Cletopyllus är ett släkte av kräftdjur. Cletopyllus ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Cletopyllus